Palmerola (planta)
 Toponímia:
 Palmerola (les Llosses), antic municipi a la comarca del Ripollès
 Palmerola (Sant Vicenç de Torelló)
 Biografies: Ricard Palmerola (Barcelona, 1916 - 2010), radiofonista i actor de doblatge català